Wasserstoffkette steht für

 die Fusionsreaktion des so genannten Wasserstoffbrennens, durch die die Sterne Wasserstoff in Helium umwandeln, siehe Proton-Proton-Reaktion
 die großtechnische Herstellung und Verteilung von Wasserstoff zur Energiegewinnung, siehe Wasserstoffwirtschaft